Kampung Pinang (Muara Sipongi), een plaats in Indonesië
Kampung Pinang (Perhentian Raja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing